Kašteli obitelji Andreis:
 Kaštel Andreis u Kaštel Starome, u Kaštel Starom
 Kaštel Andreis u Jadrtovcu, u Jadrtovcu